Werdenfels steht für:
 Grafschaft Werdenfels, ein ehemaliges Teilterritorium des Hochstifts Freising in Oberbayern

 Bezirksamt Werdenfels, von 1862 bis 1879 Name des heutigen Landkreises Garmisch-Partenkirchen
 Werdenfelser Land, eine oberbayerische Region im südlichen Landkreis Garmisch-Partenkirchen
 Burg Werdenfels, eine Burgruine im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen
 Werdenfels, ein Schiff der Wartenfels-Klasse der Bremer Reederei DDG „Hansa“
 Haus Werdenfels, ein Exerzitienhaus im oberpfälzischen Nittendorf